L'église Sant'Agostino  est une église catholique romaine située à Amatrice dans la province de Rieti au Latium. L'édifice a été construit en 1428 et était à l'origine dédié à saint Nicolas, mais l'attribution a évolué au fil des siècles pour échoir finalement à saint Augustin d'Hippone. L'église a été gravement endommagée au cours du tremblement de terre de 2016 en Italie centrale.

Histoire 
L'église a été construite par les Augustins en 1428, et était à l'origine dédiée à saint Nicolas. Une plaque sur la façade stipule que l'architecte de l'immeuble est Giovanni dell'Amatrice. L'église a été construite près de la Porta Carbonara à proximité des murs médiévaux de la ville. L'église est dédié à saint Augustin d'Hippone depuis le .

En 1580 et en 1781  l'intérieur et une partie de l'ancienne abside ont été détruits par le feu, et les travaux de restauration on duré jusqu'au . En 1845, la voûte considérée comme dangereuse a été démolie et l'intérieur de l'église blanchie à la chaux.

La petite cloche, qui pèse  a été refondue par la fonderie Pasquale della Noce en 1821. La plus grosse cloche qui pèse  a été retouchée par le maestro di campane  Nicola Marinelli di Gagliano en 1821.

Le clocher a été restauré en 1825 et 1854, car il menaçait de s'effondrer. Trois fresques, dont deux datant du , ont été découvertes à l'intérieur de l'église, en 1894.

La fenêtre rectangulaire sur la façade a été remplacée par une rose architecturale au début des années 1930 et la façade et le clocher ont été restaurés un peu plus tard.

L'église a été gravement endommagée lors du tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie le . Une partie de la toiture et de la moitié supérieure de la façade comprenant la rosace s'est effondrée.

L'Architecture

Extérieur 
La façade de l'église est construite avec la pierre  de grès locale. La partie inférieure de la façade principale comporte  un portail de style gothico–roman tardif. Les chapiteaux comportent des représentations d'un ours et une cariatide. La lunette était décorée de sculptures de la Vierge et de l'archange Gabriel lesquelles ont été volées au . La date de l' A. D. MCCCCXXVIII (1428) et le blason d'Amatrice figurent sur le portail de l'architrave.

La partie supérieure de la façade, qui a été en grande partie détruite par le tremblement de terre en 2016 avait été modifiée selon les principes de la  Renaissance . Elle possédait à l'origine une fenêtre rectangulaire qui a été remplacée par une rosace dau cours des années 1930. Sur le côté droit de la façade, au-dessous de la rosace se trouve une plaque avec l'ancien blason de l'église et une inscription commémorant l'architecte de l'édifice. Deux grandes fenêtres oblongues sont situées de chaque côté de l'église. Un campanile et la médiévale Porta Carbonara se trouvent à l'arrière de l'église.

Intérieur 
L'intérieur de l'église est à nef unique.

Sur le mur gauche se trouve une série de fresques :
 Annunciazione  qui date du 1491, probablement l'œuvre de Carlo Crivelli, mais parfois alternativement attribué à .
 Madonna in trono con il Bambino (La Vierge au trône avec  l'Enfant), 1497. Peint sur une fresque, dont certaines parties sont encore visibles.
 La Madonna del Rosario (Notre-Dame du Rosaire), datée beaucoup plus tard que les deux précédents fresques.
Sur le côté droit de l'église se trouve un ensemble de 14 hauts-reliefs en terracotta représentant les stations du chemin de croix.

Couvent 
Un couvent Augustinien qui remontait à la fin du  se trouvait près de l'église. Il a été fermé en 1809, au moment où les archives et la bibliothèque ont été détruits. En 1824 il était dans un état de délabrement et en 1836 il a fait l'objet d'une tentative de reconversion en prison ou hôpital. Finalement le couvent a été utilisé comme grange et abattoir, avant d'être complètement démoli. Il ne reste aucun vestige.

Références

Bibliographie 
Andrea Massimi, Amatrice e le sue ville, 1958, 112–115;
Adriano Ruggeri, La Chiesa di S. Agostino in Amatrice, Editoriale Frontiera, 1995
Cesare Verani, Rieti e il suo territorio, Milan, 1976, 239–276;

Liens externes 

Église fondée au XVe siècle
Église dédiée à saint Augustin
Amatrice
Province de Rieti